Glendale kan avse:

Geografi

 Glendale, Skottland – en ort på ön Isle of Skye i Highland, Skottland

Australien 

 Glendale (del av en befolkad plats), New South Wales, Lake Macquarie Shire,

USA 

 Glendale, Missouri, Saint Louis County, 
 Glendale, Mississippi, Forrest County, 
 Glendale, Ohio, Hamilton County, 
 Glendale, South Carolina, Spartanburg County, 
 Glendale, West Virginia, Marshall County, 
 Glendale, Ohio, Cuyahoga County, 
 Glendale, Wisconsin, Milwaukee County, 
 Glendale, Arizona, ort, Maricopa County, 
 Glendale, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 Glendale, Colorado, Arapahoe County, 
 Glendale, Utah, Kane County, 
 Glendale, Oregon, Douglas County,

Se även 
 Glendale Heights, Illinois

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar